Maximalismo puede hacer referencia a:
 Maximalismo, teoría del marxismo.
 Maximalismo, corriente artística, opuesta al minimalismo.